

Patronyme 

 René Philippe Laverdure, (1862-1914), officier français ;
 Bertrand Laverdure (né en 1967), poète et romancier québécois.